Топонимы в России:
 Икша — посёлок городского типа в Дмитровском районе Московской области
 Городское поселение Икша — муниципальное образование в Дмитровском районе Московской области.
 Икша — узловая железнодорожная станция Савёловского направления и Большого кольца Московской железной дороги.
 Икша — деревня в Юринском районе Республики Марий Эл.
 Икша — железнодорожная станция в Чернышевском районе, Забайкальский край.

Реки:
 Икша — река в Карелии, левый приток Выга.
 Икша — река в Московской области, правый приток р. Волгуши.
 Икша — река в Марий Эл, левый приток р. Ветлуга.